Rahiolisaurus est un genre éteint de dinosaures théropodes ayant vécu en Inde à la fin du Crétacé supérieur.

L'espèce type et seule espèce rattachée au genre, Rahiolisaurus gujaratensis, a été décrite par Fernando E. Novas  en 2010.

Découverte et datation 
Les fossiles de Rahiolisaurus gujaratensis ont été découverts dans la formation géologique de Lameta, dans l'état indien du Gujarat. Ils sont datés du Crétacé terminal, de la partie supérieure du Maastrichtien, il y a environ entre  (millions d'années), juste avant la grande extinction Crétacé-Tertiaire.

Les fossiles proviendraient d'au moins sept spécimens différents. Au sein de la collection se trouvaient plusieurs os en double, tels que l'ilium, le pubis, les fémurs et les tibias, qui présentaient des caractéristiques morphologiques similaires aux abélisauroïdes typiques. Cependant, bien que ces restes soient de taille différente et représentent des séries de croissance différentes, pratiquement aucune variation taxinomique n'a été découverte.

Description 
Rahiolisaurus a été initialement décrit comme un Abelisauridae de grande taille et d'environ 8 m de long, bien que le spécimen (ISIR 557) sur lequel cette estimation était basée ait été estimé plus tard à 6,3 mètres de long. En 2016, Molina-Pérez et Larramendi ont estimé le spécimen (ISIR 436) à 9,3 m et 2 tonnes. Il partage de nombreuses similitudes avec un autre abélisauridé indien, Rajasaurus, mais présente des différences comme une forme générale plus gracile et des membres plus fins. Les abélisauridés avaient généralement quatre doigts, des bras courts et, pour compenser, une tête fortement construite qui était l'outil principal pour la chasse ; cependant, le crâne était court, ils avaient probablement une musculature de mâchoire modeste et les dents étaient courtes. Les Abelisauridae avaient probablement une force de morsure similaire à celle de l'Allosaurus, soit environ 3 500 newtons.

Références taxinomiques

Notes et références 

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Abelisauridae
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Inde et de Madagascar
Taxon fossile décrit en 2010